Bashkirtseff ist der Familienname von:
 Marie Bashkirtseff (1858/60–1884),  russische Malerin

Bashkirtseff steht für:

 (30937) Bashkirtseff, Asteroid des Hauptgürtels